Ко́ри Джо́нсон ()  (род. 1982) — американский политик, спикер Городского совета Нью-Йорка.
 Джонсон, Кори (род. 1971) — американский боксёр-профессионал.
 Джонсон, Кори (род. 1961) — американский актёр.